Уестърн енд Съдърн Файненшъл Груп 2010 е 2-рото издание на Уестърн енд Съдърн Файненшъл Груп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Мейсън, САЩ от 7 до 15 август. Йелена Янкович защитаваше титлата си на сингъл, но отпадна на осминафинала след загуба от Акгул Аманмурадова.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Надя Петрова
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета
  Квета Пешке /  Катарина Среботник
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън
  Кара Блек /  Анастасия Родионова

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Уестърн енд Съдърн Оупън 2010